Сапково — село в Рыбновском районе Рязанской области, входит в состав Пионерского сельского поселения.

География 
Село расположено в 4 км на юго-восток от центра поселения посёлка Пионерский и в 36 км на юго-запад от райцентра города Рыбное.

История 
Из приправочных книг известно, что в 1616 году в селе Сапково находилась деревянная церковь в честь святого Николая Чудотворца, впоследствии в 1757 году была построена деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы с приделом Николаю Чудотворцу. Церковь не имела своего причта и была приписана к церкви села Ходяйново. В тридцатые годы 20-го века церковь в селе Сапково была уничтожена.

В XIX — начале XX века село входило в состав Токаревской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 98 дворов.

С 1929 года село являлось центром Сапковского сельсовета Больше-Коровинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1956 года — в составе Рыбновского района, с 2005 года — в составе Пионерского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе имеется деревянная Церковь Николая Чудотворца (2011).

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района